Coche de pedales  el término puede referirse a:

 el coche de pedales (2004) es una producción española protagonizada por Álex Angulo, Rosana Pastor y Pablo Gómez.
 Vehículo de cuatro ruedas de tracción humana también llamado Cuadriciclo.